Zael steht für:

 Zael (Burgos), eine nordspanische Landgemeinde
 Sahl ibn Bischr, einen jüdischen Astrologen, Astronom, Arzt und Mathematiker persischer Herkunft